Иван Иванович Давыдов (, сельцо Зеленцыно, Тверское наместничество — , Москва) — русский филолог и философ, ординарный профессор и декан историко-филологического отделения философского факультета Московского университета, академик Петербургской академии наук.

Биография 
Родился в имении своего отца, небогатого дворянина древнего рода, бывшего военного, в конце жизни состоявшего на гражданской службе в Твери. Отец рано умер и все заботы о воспитании и образовании сына легли на мать, происходившую из благородной малороссийской фамилии Лукьяновых. С девяти лет он учился в Тверском училище для бедных дворян, которое готовило их для поступления в 1-й кадетский и морской корпуса. Выдающиеся успехи Давыдова обратили на него внимание попечителя Московского университета М. Н. Муравьёва, и в 1808 году Давыдов после сдачи экзамена был принят в студенты отделения (факультета) нравственных и политических наук Московского университета. Одновременно он посещал лекции на отделениях физико-математических и словесных наук университета. В результате, в 1812 году он получил за сочинение «О различии греческого и римского образования», написанное под руководством И. Ф. Буле на латинском языке, золотую медаль и степень кандидата по словесному отделению.

В 1812 году, в связи с военными действиями, был вынужден уехать в Казань, где в Казанском университете слушал лекции .

Возвратился в Москву во второй половине 1813 года, а в 1814 году получил степень магистра за сочинение «О критике в древней филологии» (на латинском языке) и начал преподавать русскую словесность и чистую математику в университетском Благородном пансионе, где был также инспектором классов.

В 1815 году он защитил диссертацию на степень доктора словесных наук: «О преобразовании в науках, произведенном Бэконом» — эта диссертация послужила основой для опубликованного в 1820 году «Опыта руководства к истории философии».

С 1817 года был адъюнктом Московского университета по кафедре философии; читал лекции по философии, а также по математике и истории русской литературы. На торжественном собрании университета произнёс речь: «О духе философии греческой и римской» (1820). В 1819 году по инициативе профессора И. М. Снегирёва и И. И. Давыдова был начат сбор материалов по истории «допожарного» университета и выпуск издания «Речи, произнесённые в торжественных собраниях Московского университета русскими профессорами и краткие их жизнеописания» (в 4-х томах, завершено в 1823 году).

С мая 1820 года — экстраординарный профессор,  а с сентября 1822 года — ординарный профессор Московского университета по кафедре латинской словесности и древностей.

Вместе с М. Г. Павловым Давыдов был приверженцем Шеллинга, однако эволюционировал в сторону психологизма: «Философия как наука есть психология, ведущая к открытию единства в знании и бытии». Давыдов предложил схему разделения философии на «чистую» и «прикладную»: к первой он относил «логику, этику и эстетику», ко второй — «онтологию, космологию, пневматологию».

В феврале 1826 года был переведён на кафедру философии отделения нравственных и политических наук и выступил с программной лекцией «О возможности философии как науки по Шеллингу», в которой объявил себя приверженцем «математической точности и немецкой систематизации». После этой лекции кафедра философии была упразднена, а чтение философии в университете было запрещено до 1845 года. Давыдов был переведён на отделение физических и математических наук, где с 1827 по 1831 годы читал курс высшей алгебры и теории вероятностей.

С 24 ноября 1831 года, после смерти А. Ф. Мерзлякова, он занял кафедру красноречия, стихотворства и языка российского на отделении словесных наук; читал российскую словесность и историю российской литературы. Редактор научного журнала Учёные записки Московского университета (1833—1836).

В 1836 году произнёс речь «О содействии Московского университета успехам отечественной словесности». В 1837—1838 годах им были написаны «Чтения по словесности». Ординарный профессор кафедры российской словесности и истории российской литературы (1835—1847), декан (1843—1847) историко-филологического отделения философского факультета. С 1845 года — Заслуженный профессор Московского университета.

Почётный член Московского университета с 1847 года.

Одновременно И. И. Давыдов был инспектором классов в Александринском сиротском и Лазаревском институтах. В 1847 году он был назначен в Санкт-Петербург директором Главного педагогического института; первые четыре года читал лекции по русской словесности.

С 1850 года был членом Главного правления училищ и председателем Комитета для рассмотрения руководств училищ.

С 1841 года И. И. Давыдов был ординарным академиком Петербургской Академии наук; с 1851 года — председатель отделения русского языка и словесности Академии.

После закрытия Главного педагогического института, 29 января 1859 года И. И. Давыдов был назначен сенатором в VI департамент.

С 23 января 1856 года — тайный советник.

Как человек, Давыдов оставил по себе не очень добрую память: отмечалась его мелочность и мстительность; печальную картину педагогического института под управлением Давыдова дал Н. А. Добролюбов.

Интересные факты 
В 1831 году лекция Давыдова «О слове российском» была восторженно встречена студентами, а III отделением расценена как нарушение порядка в университете.

27 сентября 1832 года лекцию Давыдова по истории русской литературы посетил А. С. Пушкин и в споре с М. Т. Каченовским отстаивал подлинность «Слова о полку Игореве». По воспоминаниям И. А. Гончарова поэт вошёл, сопровождаемый графом С. С. Уваровым (тогда товарищем министра народного просвещения), и «точно солнце озарило всю аудиторию… Читал лекцию Давыдов, профессор истории русской литературы. „Вот вам теория искусства, сказал Уваров, обращаясь к нам, студентам, и указывая на Давыдова, ‒ а вот и самое искусство“, ‒ прибавил он, указывая на Пушкина».

Сочинения 
 «О различии греческого и римского образования» (1810)
 «О критике в древней философии» (1814)
 «О преобразовании в науках, произведенном Бэконом» (1815)
 «Commentatio de natura et indole philosophiae graecorum et romanorum» (M., 1820)
 «Опыт руководства к истории философии. Для благородных воспитанников Университетского пансиона» (М., 1820)
 «Commentatio de studiis humanitatis praecipue respectu litterarum Romanorum habita» (M., 1820)
 «Греческая грамматика» (1820; 2-е изд. — 1831)
 «Речи Цицерона» (1821)
 «Учебная книга русского языка» (М., 1821; 9-е изд. — 1843)
 «Начальные основания логики» (М., 1821)
 «Латинская хрестоматия Ф. Гедике» (М., 1822)
 «О возможности философии как науки…» (М., 1826)
 «Учебная книга латинского языка» (1826)
 «Система российской словесности» (М., 1832)
 «О содействии Московского университета успехам отечественной словесности» (1836)
 «Чтения о словесности» (М., 1837—1838 и М., 1837—1843)
 Курс первый
 Курс второй
 Курс третий
 Курс четвертый
 «Материалы для русской грамматики…» (СПб.-Лейпциг, 1845—1848)
 «Грамматика русского языка» (СПб., 1849)
 «Опыт общесравнительной грамматики русского языка» (СПб., 1852)
 «Памяти ординарного академика Василия Андреевича Жуковского» (СПб., 1852)
 «О значении Гоголя в русской словесности» (СПб., 1852)
 «Взгляд на Историю Государства Российского Карамзина со стороны художественной» (СПб., 1855)
 «Записка о книге : Рассмотрение опыта общесравн. грамматики рус. яз.» (СПб., 1856)
 «Об изучении древних языков и преимущественно латинского» (СПб., 1856)
 «О словаре русских синоним» (СПб., 1857)

Кроме того, И. И. Давыдов перевёл два труда Франкёра: «Высшая алгебра» (1824) и «Интегральное и вариационное исчисление и исчисление разностей»(1825).

В 1850-е годы грамматическая концепция Давыдова вызвала оживлённые споры: автора, в частности, упрекали в том, что он «стремился подогнать факты русского языка к принципам всеобщей, универсальной грамматики, представить их в сравнительном плане, связать с логическими законами мысли».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 Иванов И.В. О месте рождения И.И. Давыдова (1792-1863) // Тверская старина №44. Тверь. 2023 г. с.131-135

Ссылки 
 Биография на «Хроносе»
 

Иван Иванович
Философы XIX века
Выпускники отделения словесных наук Московского университета
Деканы Императорского Московского университета
Лингвисты Российской империи
Почётные члены Московского университета
Тайные советники
Сенаторы Российской империи
Похороненные в Новоспасском монастыре